Конятин — населённые пункты Украины:

 Конятин — село, Сосницкий район, Черниговская область.
 Конятин — село, Путильский район, Черновицкая область.